Antsoha (Menabe), plaats in Madagaskar in de regio Menabe
 Antsoha (Sofia), plaats in Madagaskar, in de regio Sofia